Жан Циглер (Jean Ziegler; род. 19 апреля 1934, Тун, Швейцария) — швейцарский политик-социалист и дипломат, социолог, литератор. Доктор права и социологии, эмерит-профессор Женевского университета. Автор бестселлеров, многих книг, переведенных на многие языки.
С 1981 по 1999 год член Федерального парламента Швейцарии от социал-демократов. Затем сотрудничал в ООН, где являлся вице-президентом Консультативного комитета Совета по правам человека.
Лауреат Международной премии аль-Каддафи по правам человека (2002).

Учился в университетах Берна и Женевы, получил докторские степени в области права и социологии.
Удостоен почётных степеней.

Примечания

Ссылки 
 http://www.jeanziegler-film.com/en/jean-zigler/
 http://www.righttofood.org/the-team/jean-ziegler/
 Интервью
 Jean Ziegler : " I want to contribute to the awakening of the conscience of the West " (27 January 2009)
 https://inosmi.ru/politic/20190611/245245727.html

Политики Швейцарии
Дипломаты Швейцарии
Социологи Швейцарии
Почётные доктора Брюссельского свободного университета
Почётные доктора университета Монса
Почётные доктора Льежского университета